Darts – gruppo musicale doo-wop britannico
 Darts – album dei Darts del 1977
 Darts – album del Benevento/Russo Duo del 2003
 Washington Darts – società calcistica statunitense